Seidenbusch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Seidenbusch (1837–1898), deutscher Komiker, Komponist, Liedtexter und Volkssänger
 Helmut Seidenbusch (1969)
 Johann Georg Seidenbusch (1641–1729), deutscher römisch-katholischer Geistlicher